San Martino har flere betydninger:

 San Martino (1863), et skib i den fjerde og hidtil største klasse
 San Martino Alfieri,
 San Martino al Tagliamento,
 San Martino Buon Albergo,
 San Martino Canavese,
 San Martino d'Agri,
 San Martino dall'Argine,
 San Martino del Lago,
 San Martino di Finita, by i Calabrien, Italien
 San-Martino-di-Lota,
 San Martino di Lupari,
 San Martino di Taurianova,
 San Martino di Venezze,
 San Martino in Badia,
 San Martino in Passiria,
 San Martino in Pensilis,
 San Martino in Rio,
 San Martino in Strada,
 San Martino Sannita,
 San Martino Siccomario,
 San Martino sulla Marrucina,
 San Martino Valle Caudina, en by i Campania, Italien